Língua piripkúra
 Piripkura (filme)
 Terra Indígena Piripkura

Ver também 
 Cauaíbes